Прошляков — русская фамилия.

Известные носители 
 Прошляков, Алексей Иванович (1901—1973) — советский военачальник.
 Прошляков, Данила Денисович (род. 2000) — российский футболист.